Kumin može značiti:

 Kim, lat. Carum carvi - biljka i začin
 Kim (biljni rod), Carum
 Kumin (začin), lat. Cuminum cyminum - biljka i začin
 Kumin (biljni rod), Cuminum